Czyński (forma żeńska: Czyńska) – polskie nazwisko.

osoby noszące nazwisko Czyński
 Czesław Czyński (1858–1932) – polski okultysta, parapsycholog, pisarz, hipnotyzer i chiromanta;
 Jan Czyński (1801–1867) – polski publicysta, radykalny demokrata i socjalista utopijny.

Przypisy